

Geografia

Italia
Cardano – frazione del comune di Como, in Lombardia
Cardano (ted. Kardaun) – frazione del comune di Cornedo all'Isarco, in Trentino-Alto Adige
Cardano al Campo – comune della Lombardia

Meccanica
Cardano – altro nome del giunto cardanico
Griglia cardanica
Sospensione cardanica
Trasmissione cardanica – che può assumere diversi nomi a seconda dei produttori, come il CA.R.C. della Moto Guzzi

Persone
Anna Maria Cardano – politica italiana
Girolamo Cardano – matematico, medico, inventore, crittografo, astrologo italiano
Giuseppe Cardano – ex calciatore italiano
Piero Cardano – attore italiano

Altro
Cardano (ADA) – criptovaluta
11421 Cardano – asteroide della fascia principale
Cardano – cratere lunare
Milone da Cardano (XII sec.) – arcivescovo cattolico italiano